

Hydronyme 
 Anabar, un fleuve long de  qui coule dans le nord-est de la Sibérie orientale en Russie d'Asie
 Baie d'Anabar, le golfe où débouche le fleuve Anabar

Toponyme 
 Plateau de l'Anabar, un plateau sibérien

Autre toponyme 
 Anabar, un des quatorze districts et une des huit circonscriptions électorales de Nauru, une île de l'Océanie dans le Pacifique